Cölfen ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Cölfen (* 1965), deutscher Chemiker 
 Hermann Cölfen (1959–2017), deutscher Linguist, Germanist und Autor